Il doppio femminile  del torneo di tennis Morocco Tennis Tour - Casablanca 2013, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrici Paula Kania e Valerija Solov'ëva che hanno battuto in finale Cecilia Costa Melgar e Anastasia Grymalska 7-63, 6-4.

Teste di serie 

 Paula Kania /  Valerija Solov'ëva (Campionesse)
 Aleksandrina Najdenova /  Jade Windley (semifinali)

 Nicole Clerico /  Giulia Gatto-Monticone (semifinali)
 Cecilia Costa Melgar /  Anastasia Grymalska (finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Morocco Tennis Tour - Casablanca 2013